Александр Васильевич Фролов (2 сентября 1952 года, село Нивное, Брянская область, СССР) — российский государственный деятель, гидрометеоролог, директор Гидрометцентра России (1999—2001), руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) (2010—2017), действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012). Заслуженный метеоролог Российской Федерации. Член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас".

Биография 
В 1974 году окончил географический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «океанология».

В 1974−1976 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке в подразделениях метеообеспечения ВВС.

В 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Участвовал в научно-исследовательских экспедициях в Тихом и Индийском океане. С 1979 года работал в Гидрометцентре СССР (с 1992 года — России) в должностях младшего, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией (1986), заместителя директора по науке. С 1999 года — директор.

С 2001 по 2009 годы — заместитель руководителя Росгидромета.

В 2009 назначен исполняющим обязанности руководителя Росгидромета, с марта 2010 — руководитель. Освобождён от должности 5 сентября 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации.

С октября 2017 года — помощник президента НИЦ «Курчатовский институт».

В 2010—2017 годах отвечал за проведение модернизации государственной гидрометеорологической сети и службы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке.

При участии Александра Фролова разработан ряд законодательных и нормативно-организационных актов, укрепляющих правовые основы гидрометеорологической деятельности, в том числе «Стратегия в области гидрометеорологии и смежных с ней областях до 2030 года», и Федеральный закон № 50 «О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике».

Области научных исследований — геофизическая гидродинамика, теория морских течений, численный прогноз погоды, усвоение данных наблюдений компьютерными моделями. Опубликовал более 90 научных работ, в том числе в соавторстве две монографии.

Александр Фролов был председателем Оргкомитетов VII Всероссийского метеорологического съезда и VII Всероссийского гидрологического съезда. Член Главной Редакционной коллегии Национального атласа России.

Женат, есть сын.

Международная деятельность 
 Председатель Национального комитета по гидрологической программе ЮНЕСКО (с 2004 года)

 Член Исполнительного совета ВМО (2012—2017)
 Руководитель Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (2010—2017)
 Со-Президент по океанографии Совместной комиссии ВМО/ЮНЕСКО по океанографии и морской метеорологии (2009—2011)
 Вице-президент Комиссии атмосферных наук ВМО (2002—2009)
 Вице-председатель Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (2003—2007)

Награды 
 Орден Александра Невского (1 февраля 2018 года) — «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»
 Орден Почёта (14 октября 2012 года) — «за заслуги в развитии и совершенствовании гидрометеорологической службы и многолетнюю добросовестную работу»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (1 сентября 2014 года)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (22 июня 1997 года)
 Звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» (10 декабря 2007).
 Благодарность Президента Российской Федерации (16 октября 2006 года) — «за активное участие в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств „Группы восьми“ в Санкт-Петербурге в 2006 году».
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2010) — «за многолетнюю плодотворную научную деятельность в области гидрометеорологии и в связи с 70-летием со дня образования Гидрометцентра России»

Ведомственные награды 
 Премия Росгидромета им. Б. П. Мультановского и В. А. Бугаева (8 февраля 2002 года)
 Медаль Совета Безопасности России «За заслуги в укреплении международной безопасности» (30 сентября 2011 года)
 Медаль Морской коллегии «За отличие в морской деятельности» (15 марта 2012 года)
 Почётный знак Морской коллегии «За заслуги» (19 декабря 2016 года)
 Звание «Почётный доктор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова» (24 ноября 2016 года)

Библиография 
 А. В. Фролов. Динамико-стохастическое моделирование многолетних гидрологических процессов. — М.: Наука, 1985. — 103 с.
 Г. П. Курбаткин, А. И. Дегтярев, А. В. Фролов. Спектральная модель атмосферы, инициализация и база данных для численного прогноза погоды. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. — 182 с. : — ISBN 5-286-00994-8
 А. В. Фролов, А. И. Важник, П. И. Свиренко, В. И. Цветков. Глобальная система усвоения данных наблюдений о состоянии атмосферы. — СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. — 188 с. — ISBN 5-286-01406-2

Примечания

Источники 
 
 

Выпускники кафедры океанологии географического факультета МГУ
Заслуженные метеорологи Российской Федерации
Руководители Росгидромета
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Директора Гидрометцентра